Almora kan syfta på följande platser:

Indien 

 Almora, ort, Uttarakhand, 
 Almora (distrikt), Uttarakhand,

Spanien 

 Almorox (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,